Алберт — фамилия. Известные носители:

 Алберт, Карел (1901—1987) — бельгийский композитор и музыкальный критик.
 Алберт, Франтишек (1856—1923) — чешский писатель и хирург, доктор медицинских наук.

См. также 
 Альберт (значения)